Wild Ones — четвёртый студийный альбом американского рэпера Flo Rida, выпущенный 3 июля 2012 года. Альбом содержит четыре сингла, которые вошли в Топ 10 американского чарта Billboard Hot 100 — это «Good Feeling», «Wild Ones», «Whistle» и «I Cry», занявшие соответственно 3, 5, 1 и 6 строчку.

Синглы 
21 августа 2011 года Flo Rida выпустил первый сингл с альбома под названием «Good Feeling», который спродюсировал Dr. Luke. В песне использован семпл песни Этта Джеймса «Something’s Got a Hold on Me». Этот же семпл был использован шведским продюсером Avicii в композиции «Levels». Песня стала популярной по всему миру, заняла третью строчку американского чарта Billboard Hot 100 и стала 3 × Платиновым (около двух миллионов проданных копий только в США). Заглавная песня альбома «Wild Ones», записанная при участии австралийской певицы Sia, была выпущена в качестве второго сингла 19 декабря 2011 года. Премьера третьего сингла «Whistle», спродюсированного DJ Frank E, состоялась 16 апреля 2012 в программе The Kyle and Jackie O Show на сиднейской радиостанции 2Day FM. Сингл занял первую строчку в Billboard Hot 100. После выхода альбома были выпущены синглы «I Cry», «Sweet Spot» и «Let It Roll».

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал с четырнадцатой строчки американского чарта Billboard 200. Было продано 31 000 копий альбома в первую неделю после выпуска. В Канаде альбом дебютировал с первой строчки канадского альбомного чарта с продажами в 14 300 копий, а на 26 июля 2012 в 27 000 копий.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Годовой чарт

Сертификации

Примечания 

Альбомы Flo Rida
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Cirkut